Ве́рхний Фиагдо́н () — посёлок (с 1963 по 2005 г. — рабочий посёлок) в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания. Административный центр Фиагдонского сельского поселения.

Географическое положение 
Посёлок расположен в верховьях Куртатинского ущелья, на правом берегу реки Фиагдон. Находится в 45 км к юго-востоку от районного центра Алагир и в 48 км к юго-западу от Владикавказа.

Население

Религия 
 Аланский Успенский монастырь основан в 2000 году.
 Дзигвисский Георгиевский храм.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 БСЭ
 

Населённые пункты Алагирского района
Бывшие посёлки городского типа Северной Осетии